Twumasi ist der Familienname folgender Personen:

 Patrick Twumasi (* 1994), ghanaischer Fußballspieler
 Reginald Ofori-Twumasi (1946–2014), ghanaischer Bischof